FCTC steht als Abkürzung für:

 Fairfax County Technology Center in Fairfax, US-Bundesstaat Virginia
 Ferrocarril Trasandino Chileno, der chilenische Teil der Transandenbahn
 WHO Framework Convention on Tobacco Control, siehe WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs, ein völkerrechtlicher Vertrag, der durch die 56. Weltgesundheitsversammlung am 21. Mai 2003 angenommen wurde mit dem Ziel, heutige und zukünftige Generationen vor den verheerenden gesundheitlichen, sozialen und die Umwelt betreffenden Folgen des Tabakkonsums und des Passivrauchens zu schützen 

Abkürzung